Geografia: Cavendish (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Biografies:
Margaret Cavendish, Duquessa de Newcastle, (1623-1674) notable científica, filòsofa i escriptora anglesa.
Henry Cavendish (Niça, 1731 – Londres, 1810), físic i químic britànic.
Mark Cavendish (1985, Laxey), ciclista britànic.
William Cavendish-Bentinck (Nottinghamshire, 1738 - Bulstrode Park, 1809), III duc de Portland, polític i estadista britànic.